Lot 001 – serial komediowy emitowany od 10 marca 1999 w stacji Wizja Jeden. Zdjęcia do sitcomu rozpoczęły się 15 grudnia 1998. Od 30 października 1999 do 19 grudnia 1999 był powtarzany w TVN, który był emitowany w soboty i niedziele o godz. 18:30.

Treść 
Serial przedstawia losy barmana – Leona, któremu ojciec w testamencie zostawił sporą sumę pieniędzy, ale zaznaczył, że pieniądze mogą być wydane jedynie na cele lotnicze. Leon kupił niezbyt dobry samolot, zatrudnił załogę i uruchomił własną linię lotniczą o nazwie „Ikar”. Kolejne odcinki przedstawiają działalność „Ikara”.

Obsada 
 Piotr Fronczewski – kapitan
 Wojciech Malajkat – barman Leon, właściciel samolotu
 Jan Jankowski – pierwszy oficer
 Małgorzata Biniek – stewardesa Gosia
 Anna Przybylska – Julia

Polskie telewizyjne seriale komediowe
Filmy w reżyserii Krzysztofa Langa
Seriale telewizyjne emitowane od 1999
Seriale telewizyjne zakończone w 1999
Filmy w reżyserii Filipa Zylbera